Галаджык — название населённых пунктов в Азербайджане:

  — село в Гусарском районе Азербайджана.
  — село в Исмаилинском районе Азербайджана.

См. также 
 Каладжух — село в Докузпаринском районе Дагестана.